Académicos Dacha (ruso Академическая Дача) — Es muy antigua y bien conocida como la base de la creatividad de la Unión de Artistas de la Federación de Rusia. Situado en la provincia de Tver, cerca de la ciudad Vyshny Volochyok, a ocho kilómetros de la estación de tren, en un lugar pintoresco a orillas del río Msta y el lago Mstino. En un sentido más amplio le llaman Académicos Dacha (o «Academichka») al barrio, con los pueblos de Bolshoy Gorodok, Maliy Gorodok, Kisharino, Terpigorevo, Valentinovka, Podol, y otros, poblados por artistas rusos en la media mitad del segundo del siglo XX.

Historia 
Inaugurado el 22 de julio de 1884 como un lugar de prácticas de verano para los estudiantes pobres de la Academia Imperial de las Artes. Una parcela de tierra con el parque, la casa y los edificios se habían tomado en arriendo la Academia de Artes en el Ministerio de Ferrocarriles. Fue nombrado originalmente como vivienda Vladimir y María en honor del Presidente de la Academia Imperial de las Artes Gran Duque Vladimir y su esposa la Gran Duquesa María Pavlovna y la emperatriz María Alexandrovna. El papel excepcional en el «Académicos Dacha» organización y realización, "casas de campo académico" pertenecía a su tutor Kokorev Vasili Alexandrovich (1817-1889), un industrial importante, Salter, el dueño de una de las mayores colecciones de arte de Rusia y Europa occidental.

Antes de la Revolución de octubre de 1917, en el «Académicos Dacha» trabajado muchos artistas rusos famosos, entre ellos Iliá Repin, Isaak Brodski, Nikolai Bogdanov-Belsky, Pavel Chistyakov, Arkhip Kuindzhi, Isaak Levitán, Andrei Ryabushkin, Nikolái Roerich, Valentín Serov, y muchos otros. Después de 1917 la casa fue dada a los niños, no era el campamento de verano. Su funcionamiento en el antiguo como sea posible para restaurar sólo en 1948. Desde entonces, la «Académicos Dacha» se ha convertido en uno de los centros reconocidos de la vida creativa en la Unión Soviética y Rusia. En esos años trabajó aquí como conocidos pintores rusos como Aleksei Gritsai, Vecheslav Zagonek, Dmitri Maevski, Maya Kopitseva, Fyodor Reshetnikov, Nikolai Pozdneev, Nikolai Timkov, y muchos otros. No es un accidente, teniendo en cuenta el papel de la «Académicos Dacha» para preservar y promover las tradiciones del arte realista ruso, que se llama el «Ruso Barbizon». Las mejores obras de arte del paisaje y la pintura de género, expuesta en exposiciones de 1960-1980, fue creado principalmente en la «Académicos Dacha» y sus alrededores. Más adelante en el año 1970-1980 para satisfacer las necesidades de los artistas que aquí se construyeron modernos talleres y edificios de oficinas que han estado ofreciendo durante todo el año el uso de la «Académicos Dacha» para la creación de empleo.

En 1964, la «Académicos Dacha» era el nombre del famoso pintor ruso Iliá Repin. En 1974, cerca del pabellón principal se inauguró monumento a Iliá Repin (escultor Oleg Komov, arquitecto Nikolai Komov), en honor al 130 aniversario del artista. En 2004, durante la celebración del 120 aniversario de la Académicos Dacha, la placa en memoria de Vasili Kokorev fue abierta en el edificio del pabellón principal.

Referencias

Galería

Artistas 
Artistas Rusos que trabajaron en la «Académicos Dacha» y sus alrededores, desde finales del siglo XIX:

 Iliá Repin
 Nikolay Bogdanov-Belsky
 Isaak Brodski
 Pavel Chistyakov
 Arkhip Kuindzhi
 Isaak Levitán
 Andrei Ryabushkin
 Nicholas Roerich
 Valentín Seróv

 Sergey Gerasimov
 Aleksei Gritsai
 Maya Kopitseva
 Boris Lavrenko
 Dmitri Maevski
 Samuil Nevelshtein
 Nikolai Pozdneev
 Nikolai Timkov
 Anatoli Vasiliev
 Boris Ugarov

Véase también 
 Arte soviético
 Instituto de Arte de Iliá Repin

Bibliografía 
 Романычева И. Академическая дача. Л., Художник РСФСР, 1975.
 Sergei V. Ivanov. Unknown Socialist Realism. The Leningrad School. Saint Petersburg, NP-Print Edition, 2007. PP.22-24, 40-41, 93, 98-99, 117-118, 194, 202, 223, 248, 261, 312, 335, 364, 377, 388.
 Романычева И. Академическая дача. История и традиции. СПб., Петрополь, 2009.
 Академическая дача. Каталог выставки. СПб., 2009.

Enlaces externos 
 Bondareva N. Académicos Dacha. (Ruso).

Pintura de Rusia